Мокино — село в составе Григорьевского сельского поселения Нытвенского района Пермского края. Известно с 1747 г. как деревня Мокина. Селом стало в 1898 г., когда здесь была построена церковь.

История 
До революции село относилось к Оханскому уезду Пермской губернии.

Примечания 

Населённые пункты Нытвенского района